Турнике́т (от ) может означать:

 Турникет — устройство в виде вертящейся рогатки, устанавливается в метро, у касс театров, пристаней и тому подобное для пропуска людей по проходным билетам или жетонам, по одному человеку в порядке очереди.
 Турникет — упрощённое название вида антенны.
 Турникет — символ в математической логике.
 Турникет — жгут-закрутка для остановки кровотечения (от  — вертеть).

Музыка 
 Tourniquet — американская музыкальная группа, играющая метал.
  — альбом американского музыканта Ларри Нормана, выпущенный в 2001 году.
  — альбом норвежского поэта-исполнителя Эвена Йохансена, выпущенный им под псевдонимом Магнит () в 2005 году.
 «» — песня из альбома  группы .
 «Tourniquet» — сингл из альбома Antichrist Superstar группы Marilyn Manson.